Dom Prowincjonalny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Toruniu – siedziba władz prowincji sióstr elżbietanek w Toruniu.

Lokalizacja 
Dom mieści się na terenie Zespołu Staromiejskiego, w sąsiedztwie Bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty i Muzeum Diecezjalnego, na rogu ulic Żeglarskiej i Rabiańskiej.

Historia 

Dom znajduje się w kamienicy, która pochodzi z przełomu XIII/XIV wieku. W XIX wieku została ona przebudowana, m.in. rozebrano jej szczyt, a w zamian rozbudowano gzyms. W latach 1848-1850 mieściła się tu siedziba Ligi Polskiej. Od 1886 roku budynek jest siedzibą Prowincji Toruńskiej sióstr Elżbietanek. Posługują one m.in. w toruńskich parafiach, w kurii diecezji toruńskiej oraz na Wydziale Teologicznym UMK. 

W dniach 10-12 września 1966 roku, podczas diecezjalnych uroczystości milenijnych Chrztu Polski, w Domu przebywał Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. 

Natomiast w dniach 28-29 kwietnia 1968 roku nocował w nim Metropolita Krakowski, kardynał Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, który przyjechał do Torunia, aby wygłosić wykład w Kościele Akademickim.

W 2008 roku kamienica została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków. Figuruje ona także w gminnej ewidencji zabytków (nr 804).

26 lipca 2009 roku przy klasztorze otwarto Okno Życia. 

30 września 2021 roku na ścianie budynku odsłonięto tablicę poświęconą św. Janowi Pawłowi II oraz błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, która upamiętnia ich pobyt w tymże Domu.

Zobacz też 
 Religia w Toruniu
 Budowle sakralne w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 klasztor Toruń

Zabytki nieruchome w Toruniu
Elżbietanki
Religia w Toruniu
Budynki mieszkalne w Toruniu